Carlo Conti est un nom porté notamment par les personnes suivantes :
 Carlo Conti (1568-1615),  un cardinal italien.
 Carlo Conti (1796-1868), un compositeur italien.
 Carlo Conti (1961- ),  un présentateur de télévision italien.
 Carlo Conti. Relevées et identifiées depuis la fin du , les gravures de la Vallée des merveilles ne furent systématiquement étudiées qu'à partir de 1897 par le Britannique Clarence Bicknell, puis par le sculpteur Carlo Conti de 1927 à 1942, et enfin  par l'équipe d'Henry de Lumley (Muséum national d'histoire naturelle).